Il singolare del torneo di tennis ATP German Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Eddie Dibbs che ha battuto in finale Hans Joachim Ploetz 6-2, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Manuel Orantes (secondo turno)
 Eddie Dibbs (quarti di finale)
 Eddie Dibbs (campione)
 Brian Gottfried (terzo turno)

 Karl Meiler (secondo turno)
 Raúl Ramírez (terzo turno)
 Jiří Hřebec (quarti di finale)
 Guillermo Vilas (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1974